Bellmunt d'Urgell – provincia di Lleida
Bellmunt del Priorat – provincia di Tarragona